Ögsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ögsjön (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (83,9 ha)
Ögsjön (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (86,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn